Frauenkirche (egentlig Kirche Unserer Lieben Frau(en), svarende til dansk Vor Frue Kirke, altså en kirke indviet til Jomfru Maria) henviser til flere kirker:

 Frauenkirche (Dresden)
 Frauenkirche (Hulda)
 Frauenkirche (Meißen)
 Frauenkirche (München)
 Frauenkirche (Nürnberg)